Gentili kan som auktorsförkortning betyda:

 Elio Gentili
 Mario O. Gentili
 Patricia Gentili

Robotskapade auktorsförkortningar